Завропе́льта ( – щит ящера) — птицетазовый динозавр из семейства нодозаврид, живший 115—110 миллионов лет назад на территории нынешней Северной Америки. Был открыт и изучен Джоном Остромом в 1970 году.

Описание 

Завропельта — самый ранний представитель семейства нодозаврид. Достигала 5 метров в длину и весила 1,5 тонны. Спина, хвост и шея были покрыты твёрдой бронёй, состоящей из костных пластин. Из шеи и плеч выступали шипы длиной полметра. Передвигался ящер на четырёх ногах и питался низкорослыми растениями.

В массовой культуре 
Sauropelta edwardsorum присутствует в романе Владимира Серебрякова и Андрея Уланова «Найденный мир». Главные герои успевают даже в какой-то мере приручить зауропельту и награждают существо кличкой Катя (производным от названия легендарного зверя Катоблепаса).

Примечания

Литература 
 R. T. Bakker. 1988. Review of the Late Cretaceous nodosaurid Dinosauria: Denversaurus schlessmani, a new armor-plated dinosaur from the latest Cretaceous of South Dakota, the last survivor of the nodosaurians, with comments on stegosaur-nodosaur relationships. Hunteria 1(3):1-23
 K. Carpenter. 2001. Phylogenetic analysis of the Ankylosauria. In K. Carpenter (ed.), The Armored Dinosaurs. Indiana University Press, Bloomington 455-483
 P. M. Barrett. 2001. Tooth wear and possible jaw action of Scelidosaurus harrisonii Owen and a review of feeding mechanisms in other thyreophoran dinosaurs. In K. Carpenter (ed.), The Armored Dinosaurs. Indiana University Press, Bloomington 25-52
 M. E. Burns. 2008. Taxonomic utility of ankylosaur (Dinosauria, Ornithischia) osteoderms: Glyptodontopelta mimus Ford, 2000: a test case. Journal of Vertebrate Paleontology 28(4):1102-1109

Нодозавриды
Динозавры мелового периода
Динозавры Северной Америки
Фоссилии, описанные в 1970 году